2001–2500. • 2501–3000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája